Raßberg steht für:
 Raßberg, Erhebung in der Eifel
 Raßberg (Hauzenberg), Ortsteil von Hauzenberg im Landkreis Passau, Bayern
 Raßberg (Gemeinde Stallhofen), Katastralgemeinde von Stallhofen im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch
 Rassberg